Codo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Codó, ort, Maranhão, 
 Codó (kommun), Maranhão,

Indonesien 

 Desa Codo, administrativ by, Jawa Timur,

Spanien 

 Codo (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Codo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar